Oliveras ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Oliveras (1929–2010), spanischer Journalist
 Marc Oliveras (* 1991), andorranischer Skirennläufer
 Marià Oliveras i Vayreda (1924–1997), spanischer Maler
 Ramón Oliveras (* 1988), Schweizer Jazzmusiker